W Irlandii:
 Enfield – miasto w hrabstwie Meath
W Australii:
 Enfield – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Enfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie White
 Enfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Enfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Enfield – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Enfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Enfield – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
 Enfield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
Gminy w USA:
 Enfield (ang. Enfield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Enfield (ang. Enfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie White
 Enfield (ang. Enfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Enfield (ang. Enfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Enfield (ang. Enfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Enfield (ang. Enfield Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax